Белахов — фамилия; имеет женскую форму Белахова.
 Белахов, Илья Львович (1898—1941) — советский хозяйственный деятель, директор Института косметики и гигиены.
 Белахов, Леонид Юлианович (1907—1975) — советский военный, общественный и политический деятель, депутат Верховного Совета РСФСР.